Karlstad è una città della Svezia.
Da essa derivano:

 Karlstad, comune della Svezia avente come capoluogo la menzionata città di Karlstad
 Karlstad, città degli Stati Uniti in Minnesota fondata da emigranti svedesi
 10558 Karlstad, asteroide della fascia principale intitolato all'omonima città svedese

Pagine correlate 
Karlstadt